Ториль () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-Араньуэло. Занимает площадь 149,76 км². Население — 178 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Города Касереса
Муниципалитеты Касереса